409 kan syfta på:

409 – ett år i den gregorianska kalendern
409 (tal) – ett tal
Chevrolet 409 – en motor
409 (sång) – en sång ursprungligen inspelad av Beach Boys